Le nom John Hayes est porté par les personnes suivantes :
 John Hayes (1886-1965), un athlète américain, champion olympique du marathon aux Jeux de Londres en 1908 ;
 John Hayes (1927-2007), un joueur de cricket néo-zélandais ;
 John Hayes (1930-2000), un réalisateur new-yorkais ;
 John Hayes (1958-), un homme politique britannique ;
 John Hayes (1973-), un joueur de rugby à XV international irlandais ;
 John Hayes (-), un acteur américain.

Voir aussi